HB Tórshavn (pełna nazwa: Havnar Bóltfelag) – półprofesjonalny klub piłkarski, jeden z najstarszych na Wyspach Owczych, a także w całym Królestwie Danii. Jest to klub o największej liczbie tytułów mistrza archipelagu (24), a także zdobywca największej liczby Pucharów Wysp Owczych (28).

Bóltfelag po przełożeniu na język polski to klub piłkarski, Havnar zaś oznacza dokładnie portowy, lecz Havn jest także potocznym określeniem miasta Tórshavn i to do niego odnosi się nazwa klubu.

Historia 

Historia HB Tórshavn zaczęła się 4 października 1904 roku, co sprawia, że jest to trzeci najstarszy klub piłkarski Wyspach Owczych, po TB Tvøroyri (13.05.1892) i KÍ Klaksvík (24.08.1904). Do roku 1942 na Wyspach Owczych rozgrywano głównie mecze towarzyskie lub nieoficjalne puchary, organizowane przy okazji lokalnych festynów. Później, z inicjatywy założonego trzy lata wcześniej ÍSF, rozpoczęto regularne mecze ligowe w ramach Meistaradeildin.

Początkowo w ligowej historii HB Tórshavn nie odnosił dużych sukcesów. Pierwsze miejsce w tabeli uzyskał w sezonie 1955. Od tamtej pory zespół zaczął częściej zdobywać tytuły mistrzowskie i dziś zgromadził ich najwięcej (24), wyprzedzając KÍ Klaksvík o 5.

HB Tórshavn odniósł także wiele sukcesów w ramach odbywającego się od 1955 roku, Pucharu Wysp Owczych. Podczas pierwszej edycji pokonał w finale KÍ Klaksvík i od tamtej pory jest zespołem regularnie zdobywającym trofeum. Dotychczas klub wywalczył je 28 razy, o 21 więcej niż kolejny w tej klasyfikacji B36 Tórshavn.

Zespół występuje także regularnie w różnych rozgrywkach międzynarodowych, a jednym z największych sukcesów było przejście fazy kwalifikacyjnej Pucharu Zdobywców Pucharów. Dotychczas najwyższym jego międzypaństwowym zwycięstwem było pokonanie gruzińskiego WIT Georgia Tbilisi 3:0 w sezonie 2004/2005 Ligi Mistrzów UEFA.

Od 1985 roku HB Tórshavn posiada także sekcję żeńską.

Sukcesy

Krajowe

Indywidualne 
 Król strzelców (8x):
 1974 - Beiggin Johannesen
 1975 - Beiggin Johannesen
 1976 - Heri Nolsøe
 1981 - Suni Jacobsen
 1993 - Uni Arge
 1997 - Uni Arge
 2002 - Andrew av Fløtum
 2018 - Adrian Justinussen
 Gracz roku (4x):
 2009 - Fróði Benjaminsen
 2010 - Fróði Benjaminsen
 2013 - Fróði Benjaminsen
 2018 - Adrian Justinussen
 Bramkarz roku (3x):
 2013 - Teitur Gestsson
 2014 - Teitur Gestsson
 2018 - Teitur Gestsson
 Obrońca roku (3x):
 2013 - Johan Troest Davidsen
 2014 - Johan Troest Davidsen
 2018 - Lasse Andersen
 Pomocnik roku (3x):
 2012 - Hallur Hansson
 2013 - Fróði Benjaminsen
 2018 - Adrian Justinussen
 Trener roku (2x):
 2006 - Krzysztof Popczyński
 2018 - Heimir Guðjónsson

Poszczególne sezony

Piłkarze 

Stan na 8 grudnia 2021

Dotychczasowi trenerzy 
Następujący trenerzy prowadzili dotąd klub HB Tórshavn:

 Stan na 23 marca 2016

Statystyki 
 Liczba sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej: 74 (1942–nadal)
 Pierwsze zwycięstwo w najwyższej klasie rozgrywkowej: jeden z meczów przeciwko EB Eiði podczas Meistaradeildin 1943
 Najwyższe zwycięstwo w I lidze: 1 sierpnia 1971 HB Tóshavn – ÍF Fuglafjørður 14:1 (7:1)
 Najwyższa porażka w I lidze: 1945 HB Tórshavn – B36 Tórshavn 0:10

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

 
Farerskie kluby piłkarskie
Sport w Thorshavn
Kluby piłkarskie założone w 1904